

Sigle 
 Certified Ethical Hacker – certificazione professionale nel campo informatico
 Conférence Episcopale de Haïti – Conferenza episcopale haitiana
 Conferencia Episcopal de Honduras – Conferenza episcopale honduregna

Persone 
 Aleš Čeh – ex calciatore sloveno (1968-   )
 Nastja Čeh – calciatore sloveno (1978-   )